Молдабеков — фамилия; имеет женскую форму Молдабекова.
 Молдабеков, Айтымбай (1924—2001) — советский и казахский художник-живописец, монументалист, художник театра, педагог, член Союза художников СССР, участник Великой Отечественной Войны.
 Молдабеков, Ануарбек Абыханович (1938—1985) — советский казахский актёр, Народный артист Казахской ССР.
 Молдабеков, Руслан Жумабекович (род. 1963) — казахский государственный деятель, управленец, Герой Труда Казахстана.